Curel, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Curel, commune française de la Haute-Marne.